50 центов — монета США, стран Еврозоны и ряда других государств.

 50 центов США
 Первые 50-центовые монеты США
 50 центов с бюстом Свободы в колпаке
 50 центов с сидящей Свободой
 50 центов Барбера
 50 центов с идущей Свободой
 50 центов с изображением Франклина
 50 центов с изображением Кеннеди
 50 австралийских центов

См. также 

 50 Cent — сценический псевдоним рэпера Кёртиса Дже́ймса Дже́ксона III.